La Korisliiga 2013-2014 è stata la 74ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Antero Lehto,  e  Kyle Fogg, 
MVP finali:  Damon Williams, 
Allenatore dell'anno:  Pieti Poikola, 
Miglior giovane:  Anton Odabasi, 
Sesto uomo:  Ville Mäkäläinen, 
Giocatore più migliorato:  Antero Lehto, 
Miglior difensore:  Tuukka Kotti, 
Miglior arbitro:  Petri Mäntylä

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
2013-2014